I Campionati mondiali femminili di pallacanestro Under-17 2010 sono stati la prima edizione del torneo organizzato dalla FIBA. Il torneo si è giocato a Tolosa e Rodez, in Francia, dal 16 luglio al 25 luglio 2010.

Squadre qualificate

Africa

Asia

America

Europa

Oceania

Paese organizzatore

Gruppi

1ª Fase

Gruppo A

Le partite di questo gruppo sono state disputate a Rodez

Gruppo B

Le partite di questo gruppo sono state disputate a Tolosa

Fase a eliminazione diretta

Tabellone principale 

Le partite di questa fase eliminatoria sono state disputate a Tolosa

Incontri 5º/8º posto 

Le partite di questa fase eliminatoria sono state disputate a Rodez

Incontri 9º/12º posto 

Le partite di questa fase eliminatoria sono state disputate a Rodez

Classifica finale

Premi 
 MVP del Mondiale:  Li Meng

Collegamenti esterni

2010
Pallacanestro nel 2010